Sancti Spiritus kan syfta på följande platser:

Kuba 

 Sancti Spíritus (provinshuvudstad), Provincia de Sancti Spíritus,

Spanien 

 Sancti Spíritus (ort i Spanien, Extremadura), Provincia de Badajoz, 
 Sancti Spíritus (ort i Spanien, Kastilien och Leon), Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Kubaförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar